Dorje Tsering (politicus) (1939), een Tibetaans politicus
Dorjee Tsering (20e eeuw), een Tibetaans voetballer